Ottomaanse Rijk (14e eeuw–1922), de periode in de geschiedenis dat het Ottomaanse Rijk bestond.
de periode in de geschiedenis dat een bepaald land of gebied onder de heerschappij viel van het Ottomaanse Rijk:
Ottomaans Egypte (1517–1914).
Ottomaans Griekenland (14e eeuw–1827).
Ottomaans Hongarije (1541–1699).